Protothaca metodon är en musselart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Lowe 1932.  Protothaca metodon ingår i släktet Protothaca och familjen venusmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Venusmusslor
metodon